The Tunnel - filme australiano de terror
Tunnel (álbum) - de Death Cube K

Desambiguação